Las Aguas puede referirse a:

 Las Aguas, sector tradicional del centro de Bogotá, Colombia.
 Las Aguas (C.P.38429), entidad de población de San Juan de la Rambla, Tenerife, España.
 Las Aguas, estación Intermedia del sistema TransMilenio, Bogotá, Colombia.